Dys est le deuxième album du groupe Hint sorti en décembre 1996.

Cet album a été enregistré au Studio Karma.

Titres 
 Dys- (4 min 40 s)
 Flexible (4 min 46 s)
 Inlandsis (5 min 42 s)
 Lady of pain (3 min 08 s)
 Aquarium (4 min 54 s)
 Équilibre instable (2 min 04 s)
 Vatnajökull (0 min 33 s)
 Oil-tanker shipwrecking (5 min 14 s)
 Global futuro (indoor use only) (5 min 17 s)
 The hap (no america mix) (4 min 32 s)
 Eyes in axis (diaphonic interferences mix) (6 min 33 s)
 100% white puzzle (K2 mix) (6 min 52 s)

Album de Hint
Album musical sorti en 1996